Le nganassane (autres transcriptions : nganassan, nganasan) est une langue ouralienne du groupe des langues samoyèdes du Nord parlée en Russie dans la péninsule de Taïmyr par environ une centaine des quelque mille membres de l'ethnie nganassane.

Phonologie 
Les tableaux présentent les phonèmes vocaliques et consonantiques du nganassane.

Voyelles

Consonnes

Notes et références

Sources 
  Wagner-Nagy, Beáta (Éd.) 2002, Chrestomathia nganasanica, Studia uralo-altaica, Supplementum 10, Szeged, SZTE Finnugor Tanszék/ MTA Nyelvtudomány Intézet 
 Katzschmann, Michael, 2008, Chrestomathia Nganasanica : Texte - Übersetzung - Glossar - Grammatik, Bearbeitung der Nganasanskaja fol'klornaja hrestomatija zusammengestellt von Kazis I. Labanauskas unter Berücksichtigung des Slovar' nganasansko-russkij i russko-nganasanskij. Norderstedt, 604 p.

Liens externes 
 

Inventaire de langues
Langue samoyède